Portrait steht für:

 Porträt, Darstellung einer Person
 Portrait (Jazz-Titel), Jazzkomposition von Charles Mingus
 Portrait (US-amerikanische Band), US-amerikanische Band
 Portrait (schwedische Band), schwedische Band

Siehe auch: